Le nom Wasatch peut désigner :
 les montagnes Wasatch, un massif montagneux des États-Unis.
 le comté de Wasatch, un des 29 comtés de l'État d’Utah.